Viola da gamba - variedade desenvolvida no século XV
Gamba, um camarão da família dos peneídeos
Gamba Osaka - time de futebol japonês
Gambas - linguagem de programação linux
Camarão - também conhecido como gamba

Localidades
Gamba (Gabão) - cidade e capital do departamento de Ndougou
Gamba (Bié) - comuna angolana do município de Nharea

Desambiguação